Plaats in Indonesië
 Tangkil (Gunung Tujuh), een plaats in het bestuurlijke gebied Kerinci in de provincie Jambi
 Tangkil (Kemalang), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java
 Tangkil (Sragen), een plaats in het bestuurlijke gebied Sragen in de provincie Midden-Java
 Tangkil (Panggul), een plaats in het bestuurlijke gebied Trenggalek in de provincie Oost-Java
 Tangkil (Caringin), een plaats in het bestuurlijke gebied Bogor in de provincie West-Java
 Tangkil (Cidahu), een plaats in het bestuurlijke gebied Sukabumi in de provincie West-Java
 Tangkil (Citeureup), een plaats in het bestuurlijke gebied Bogor in de provincie West-Java